El vocablo colación puede referirse:
 a una colación, el Acto de colar o conferir canónicamente un beneficio eclesiástico o bien un grado universitario;
 a una colación, como sinónimo de aperitivo o de comida
 a una colación o collatio, un término del ámbito de la crítica textual;
 a una colación hereditaria, un término usado en derecho de sucesiones (herencia);
 a una colación o collación, un barrio que tiene de cabecera una parroquia;
 a las expresiones sacar a colación o venir a colación, un sinónimo de mencionar.

Véase también